O Cruzeiro Esporte Clube foi o campeão da Copa do Brasil de 2003 e classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 2004.

Times participantes

 Alegrense
 América de Natal
 Americano
 Anapolina
 Atlético Cajazeirense
 Atlético Mineiro
 Atlético Paranaense
 Atlético Roraima
 Bahia
 Bangu
 Botafogo-PB
 Botafogo
 Caldense
 Ceará
 CENE
 CFA
 CFZ de Brasília
 Comercial
 Confiança
 Corinthians-AL
 Coríntians de Caicó
 Coritiba
 Criciúma
 CRB
 Cruzeiro
 Dom Bosco
 Figueirense
 Flamengo-PI
 Flamengo
 Fluminense
 Fluminense
 Fortaleza
 Gama
 Goiás (GO)

 Guarani-VA
 Guarani
 Juventude
 Internacional
 Ipatinga
 Iraty
 Itabaiana
 Ituano
 Moto Club
 Nacional-AM
 Náutico
 Operário-MT
 Palmeiras
 Paraná
 Pelotas
 Remo
 Rio Branco
 Rio Branco-ES
 River
 Sampaio Corrêa
 Santa Cruz
 São Caetano
 São Paulo
 São Raimundo-AM
 Sport
 Tocantinópolis
 Tuna Luso
 Vasco da Gama
 Vila Nova
 Vitória
 Ypiranga

Confrontos
A tabela da competição foi a seguinte:

Finais

Premiação 

2003
Futebol de 2003 no Brasil